Мисс Вселенная 1985 () — 34-й ежегодный конкурс красоты, проводился 15 июля 1985 года в James L. Knight Convention Center, Майами, США. За победу на нём соревновалось 79 претенденток. Победительницей стала представительница Пуэрто-Рико, 19-летняя девушка Дебора Карти Деу.

Результаты

Места

Полуфинальные оценки 

  Победительница
  1-я Вице-мисс
  2-я Вице-мисс
  3-я Вице-мисс
  4-я Вице-мисс
  Топ 10 Полуфиналистки
 (#) Ранг в каждом туре конкурса

Специальные награды

Топ

Топ-10 
 Ирландия
 Уругвай
 Чили
 Канада
 Бразилия
 Пуэрто-Рико
 Заир
 США
 Испания
 Венесуэла

Топ-5 
 Уругвай
 Заир
 Испания
 Пуэрто-Рико
 Венесуэла

Фоновая музыка 
 Открывающий номер: «New Attitude» — Патти Лабелль (Кавер-версия)

Участницы 

  — Yanina Castaño
  — Elizabeth Rowly
  — Martina Haiden
  — Cleopatra Adderly
  — Elizabeth Wadman
  — Anne van der Broeck
  — Jennifer Woods
  — Jannell Nadra Ford
  — Gabriela Orozco
  — Márcia Giagio Canavezes de Oliveira
  — Jennifer Leonora Penn
  — Karen Elizabeth Tilley
  — Emily Hurston
  — Claudia van Sint Jan del Pedregal
  — Sandra Eugenia Borda Caldas
  — Essie Apolonia Mokotupu
  — Rosibel Chacón Pereira
  — Sheida Weber
  — Andri Andreou
  — Susan Rasmussen
  — Margaret Rose Cools Lartigue
  — Melba Vicens Bello
  — María Elena Stangl
  — Julia Haydee Mora
  — Helen Westlake
  — Marja Kinnunen
  — Suzanne Iskandar
  — Batura Jallow
  — Stefanie Angelika Roth
  — Karina Hollands
  — Sabina Damianidis
  — Lucy Carbollido Montinola
  — Perla Elizabeth Prera Frunwirth
  — Arielle Jeanty
  — Brigitte Bergman
  — Diana Margarita García
  — Shallin Tse Ming
  — Hana Bryndis Jonsdóttir
  — Sonia Wallia
  — Olivia Marie Tracey

  — Hilla Kelmann
  — Anne Beatrice Popi
  — Hatsumi Furosawa
  — Choi Young Ok
  — Joyce Sahab
  — Gabrielle Chiarini
  — Agnes Chin Lai Hong
  — Fiona Micallef
  — Yolanda de la Cruz
  — Claire Glenister
  — Antoinette Marie Flores
  — Karen Margrethe Moe
  — Janette Iveth Vásquez Sanjur
  — Carmel Vagi
  — Beverly Ocampo
  — María Gracia Galleno
  — Joyce Ann Fellosas Burton
  —  (Katarzyna Zawidzka)
  — Alexandra Gomes
  — Deborah Carthy-Deu
  — Dominique de Lort Serignan
  — Jacqueline Hendrie
  — Chantal Loubelo
  — Lyana Chiok
  — Teresa Sánchez López
  — Ramani Liz Bartholomeusz †
  — Carina Marklund
  — Hinarii Kilian
  — Tarntip Pongsuk
  — Brenda Joy Fahey
  — Miriam Coralita Adams
  — Andrea López
  — Laura Martínez-Herring
  — Mudite Alda Henderson
  — Silvia Cristina Martínez Stapulionis
  — Barbara Christian
  — Tracy Mihaljevich
  — Динка Делич
  — Kayonga Benita Mureka Tete
  Участие в других конкурсах красоты 
 Мисс мира
 1984: Гибралтар, Ирландия (6-я Вице Мисс), Таити, Теркс и Кайкос и Югославия 1985: Барбадос, Бельгия, Бермудские острова, Каймановы Острова, Финляндия, Голландия, Норвегия, Польша (полуфиналистка) и Заир (полуфиналистка)

 Мисс Интернешнл
 1983: Голландия (полуфиналистка)
 1984: Бельгия 1985: Австрия, Дания, Германия, Гватемала, Северные Марианские острова и Польша''' (полуфиналистка)

Спор с Мисс ЮАР

См. также 
 Мисс Мира 1985
 Мисс Интернешнл 1985

Примечание

Ссылки 
 Мисс Вселенная 1985
 Beauty pageants Worldwide 
 Jimmy’s Pageant Page

Мисс Вселенная
1985 год во Флориде
События 15 июля
Июль 1985 года
Культура Майами